Bodia puede hacer referencia a:

 Bodia, localidad de Cantabria (España).
 (998) Bodea, un asteroide nombrado en honor a Johann Elert Bode.